Авіакомпанії Данії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Данії.

Див. також 
 Аеропорти Данії

Примітки

Посилання